2013 Голяма награда на Австралия е 29-о за Голямата награда на Австралия и първи кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 17 март 2013 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия